

Film
The Belle of New York – film del 1919 diretto da Julius Steger
The Belle of New York – film del 1952 diretto da Charles Walters

Teatro
The Belle of New York (o The Whirl of New York) – rivista musicale del 1897 (musica di Gustav Kerker, libretto di Hugh Morton)